Лерна может означать:

 Лерна — историческая область в Греции.
 Область Лерна — область на спутнике Юпитера Ио.